Tournée Le passage est le nom de la seconde tournée de Jenifer, vue par 500 000 personnes.

Caractéristiques 
 Plus de 500 000 spectateurs.
 La tournée est divisée en 2 parties (Tournée normale + estivale). La première du  au  et la deuxième du  au .
 Cette tournée a comporté 73 concerts (61 pour la première partie et 12 pour la seconde) dans toute la France(65 dates), en Belgique(5 dates), en Suisse(2 dates) + 1 à Tahiti.
 Durée du CD : 1 heure 30 minutes de concert.
 Durée du CD collector : 1 heure 30 minutes de concert + 2 pistes bonus et les coulisses du concert à thaiti.
 Durée du DVD simple : 1 heure 30 minutes de concert + 45 minutes de bonus.

Dates et lieux des concerts

Tournée